Mouton noir peut faire référence à :
 un mouton noir est une race ovine propre à l'île d'Ouessant
 un mouton noir : de manière métaphorique, une personne à l'écart d'un groupe ;
 les Moutons noirs turcomans : une fédération tribale turcomane ;
 Mouton noir : un lieu-dit de la commune de Vitrimont, près de Lunéville ;
 Le Mouton noir, 1922 : film réalisé par Chalux ;
 Le Mouton noir, 1979 : film réalisé par Jean-Pierre Moscardo ;
 Le Mouton noir, 1992 : film réalisé par Jacques Godbout ;
 Le Mouton noir, 1995 : téléfilm réalisé par Francis De Gueltz ;
 Le Mouton noir : un mensuel québécois.